

Canada 
 , une communauté de la province du Saskatchewan.

États-Unis 
 Buffalo Gap, une ville du comté de Custer, dans le Dakota du Sud.
 Buffalo Gap, une ville du comté de Taylor, au Texas.
 , un col de montagne et une communauté du comté d'Augusta en Virginie.